Уайтмен, Уайтман ():

 Топонимы
 Уайтмен — авиабаза дальней авиации ВВС США в 120 километрах к юго-востоку от Канзас-Сити (штат Миссури).

 Фамилия
 Уайтмен, Алфи (род. 1998) — английский футболист, вратарь.
  (1922—2013) — американский математик и физик, автор аксиом Уайтмана, лауреат премии Пуанкаре.
 Уайтмен, Пол (1890—1967) — американский джазист, бэнд-лидер.
 Уайтмен, Юнисон (1939—1985) — министр иностранных дел Гренады в 1982-1983.
 Двойная фамилии
 Хочкисс-Уайтмен, Хейзел (1886—1974) — американская теннисистка, член Международного зала теннисной славы.

См. также 
  () — фамилия.